Пло́щадь Катало́нии:
 Площадь Каталонии — старое название площади Звёздной площади (исп. Plaza de los Luceros) в Аликанте
 Площадь Каталонии — площадь в Барселоне
 Площадь Каталонии — площадь в Бельвисе
 Площадь Каталонии — площадь в Вилаколуме
 Площадь Каталонии — площадь в Жироне
 Площадь Каталонии — площадь в Калонге
 Площадь Каталонии — площадь в Палау д’Англесоле
 Площадь Каталонии — площадь в Сабаделе
 Площадь Каталонии — площадь в Санта Колома де Керальте
 Площадь Каталонии — площадь в ла Се д’Ургелле
 Площадь Каталонии — площадь в Террассе
 Площадь Каталонии — площадь в Уйлдеконе
 Площадь Каталонии — площадь в Хорте де Сант Хуане

См. также 
 Площадь Каталонии — Эсколя индастриал (кат. Plaça de Catalunya — Escola Industrial) — район в Террассе